Сусјечно може бити:

 Сусјечно (Калиновик), насељено мјесто у општини Калиновик, Република Српска, БиХ
 Сусјечно (Коњиц), насељено мјесто у општини Коњиц, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ